Moreton kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Moreton (udde),

Storbritannien 

 Moreton, Merseyside, ort i England, 
 Moreton, Essex, ort i England,  
 Moreton, Dorset, ort i England, 
 Moreton, Herefordshire – en ort i Herefordshire, England
 Moreton, South Oxfordshire – en ort i Thame, South Oxfordshire, Oxfordshire, England
 Moreton, Stafford – en ort i Gnosall, Stafford, Staffordshire, England
 Moreton, Staffordshire Moorlands – en ort i Draycott in the Moors, Staffordshire Moorlands, Staffordshire, England
 Moreton, West Oxfordshire – en ort i Northmoor, West Oxfordshire, Oxfordshire, England

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar